La stagione 1991 della Formula 3000 giapponese fu prevista su 11 gare anche se poi ne vennero disputate solo 10. La stagione fu animata da 27 differenti team, 47 differenti piloti, ben 5 differenti telai e 3 differenti motori. Venne vinta dal pilota nipponico Ukyo Katayama su Lola T90 e Lola T91, entrambe motorizzate Cosworth.

La pre stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Contano solo i migliori 7 risultati.

Risultati completi

R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato DIS=squalificato

Note 

 05
Giapponese